2 miejscowości w Polsce: 

 Klecewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja 
 Klecewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Targ